Nelson Piquet peut désigner :
 Nelson Piquet, pilote automobile brésilien né en 1952, triple champion de Formule 1 ;
 Nelson Angelo Piquet ou Nelson Piquet, Jr., pilote automobile brésilien né en 1985 (fils du précédent) ;
 Autódromo Internacional Nelson Piquet, circuit automobile situé à Rio de Janeiro au Brésil et démoli en 2012 ;
 Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasília), circuit automobile situé à Brasilia, Brésil.

Voir aussi